Кызылшокы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылшокы — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Кызылшокы — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылшокы — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылшокы — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.